Chiesa di Santa Giovanna d'Arco – chiesa di Ho Chi Minh (ex Saigon)
 Chiesa di Santa Giovanna d'Arco (Chiesa di Santa Maria del Rosario a Portamedina) – chiesa di Napoli
 Chiesa di Santa Giovanna d'Arco – chiesa di Rouen